Мантас Армалис (, родился 6 сентября 1992 в Плунге) — литовский хоккеист, вратарь клуба «Юргорден» и сборной Литвы.

Клубная карьера 
Выступал в шведском чемпионате за клуб «Юргорден» из Стокгольма (высшего хоккейного дивизиона Швеции). 11 апреля 2016 года подписал предварительный договор с командой Сан-Хосе Шаркс из НХЛ, но играл только за фарм-клуб Сан-Хосе Барракуда. В 2017 году перешёл в клуб КХЛ Динамо Рига.

Карьера в сборной 
Участвовал в чемпионатах мира первого дивизиона A среди команд до 18 лет и чемпионатах мира второго дивизиона среди команд до 20 лет, став в 2012 году лучшим вратарём молодёжного чемпионата мира второго дивизиона и серебряным призёром. В основной сборной играет с 2011 года.

Награды 

 Победитель первого дивизиона чемпионата мира 2018 года (сборная Литвы)

Вне хоккея 
В возрасте 4 месяцев вместе с родителями переехал в Швецию. Отец и мать были мастерами спортивного ориентирования и переехали в Швецию, в которой набирал популярность этот спорт. Мантас изначально занимался некоторое время спортивным ориентированием, но затем выбрал хоккей. Армалис также участвовал в показах коллекций одежды от Versace «весна-лето 2012» и «осень-зима 2013».

Мантас параллельно участвует в проекте «Драфт в небо», направленном на создание фильма в память об Алексее Черепанове.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на Hockey's Future 

Хоккеисты Литвы
Хоккейные вратари
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Мура»
Иммигранты Швеции
Эмигранты из Литвы
Игроки ХК «Бурлэнге»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Сан-Хосе Барракуда»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки сборной Литвы по хоккею с шайбой